Улица Забайкальская появилась в 1958 году.

31 декабря 1950 сдана троллейбусная  линия к посёлку Дягилево

в 1958 году благодаря стараниям директора школы Коротаевой Анастасии Андреевны и при содействии вдовы В. П. Чкалова Ольги Эразмовны и генерала А. В. Белякова начинается строительство здания новой школы.

В 1970 году продлена троллейбусная  линия в поселке Дягилево до авиаремонтного завода. Маршрут № 1 стал «площадь Свободы - улица Забайкальская».

Известные люди улицы:

Немкин Юрий Иванович артист оригинально жанра, иллюзионист

профессиональный фокусник из Рязани, артист гастрольно-концертного объединения (ГКО) «Рязаньконцерт», член МКФ и Международного братства магов.

Хангальдян Лев Артёмович. Главный инженер завода возглавлявший эшелон, который перебазировал завод из забайкалья в Рязань в 1958 году

Улицы Рязани